Svetovno prvenstvo v biatlonu 2011 je devetinštirideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 3. in 13. marcem 2011 v Hanti-Mansijsku, Rusija, v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani štafeti.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Medalje po biatloncih

Sklici in opombe 

2011
2011 v športu
Športne prireditve v Rusiji
Hanti-Mansijsk